Соревнования по прыжкам с нормального трамплина (К-98) и лыжной гонке на 10 километров в лыжном двоеборье на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 14 февраля. Местом проведения соревнований стали центр прыжков и центр лыжных гонок, расположенных в курорте Альпензия. Расчётная дальность трамплина — 109. Прыжки с трамплина начались в 15:00 по местному времени (UTC+9), а лыжная гонка в 17:45. В соревнованиях приняли участие 47 спортсменов из 16 стран. Лыжное двоеборье остаётся единственным видом спорта на зимних Олимпийских играх, в котором не разыгрываются медали среди женщин.

Победителем Олимпийских игр 2018 года стал немецкий двоеборец Эрик Френцель, защитивший чемпионский титул, завоёванный в 2014 году на Играх в Сочи. Френцель стал лишь третьим двоеборцем в истории кому удалось на двух Играх подряд стать олимпийским чемпионом в личных дисциплинах. Ранее это удавалось норвежцу Йохану Грёттумсбротен (1928, 1932) и немцу Ульриху Велингу (1972 — 1980).

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Лыжное двоеборье на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)